Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michail Elgin e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Jurij Ščukin e Dmitri Vlasov 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin /  Dmitri Vlasov (finale)
 Oliver Marach /  Herbert Wiltschnig (quarti di finale)

 Michail Elgin /  Orest Tereščuk (Campioni)
 Igor' Andreev /  Vadim Kucenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2003